Thank you es gracias en inglés, aunque también puede referirse a:

Música

Álbumes 
 Thank You (1993), álbum del cantante Michael Schenker;
 Thank You (1995), álbum de Duran Duran;
 Thank You (2003), álbum de Grandes éxitos de Stone Temple Pilots;
 Thank You (2003), segundo álbum de la cantante Jamelia;
 Thank You (álbum de declan galbraith) (2003), álbum expirado por declan galbraith;
 Thank You (2016), álbum de la cantante Meghan Trainor;

 Canciones 
 Thank You (1969), canción del álbum "Led Zeppelin II" del grupo Led Zeppelin;
 Thank You (2001), canción del álbum "No Angel" de la cantante Dido;
 Thank You (2003), canción del álbum "Thank You" de la cantante Jamelia;
 Thank You (2004), canción del álbum "Still Not Getting Any..." del grupo Canadiense de pop punk Simple Plan;
 Thank You (2018), canción de la cantante Lena Meyer-Landrut;

 Cine 
 Thank You (2011), película de Anees Bazmee.

 Televisión 
 Thank You'' (2015), nombre o título del episodio de la serie de televisión estadounidense The Walking Dead.